Notifizierung (von lateinisch notare „kenntlich machen, beschreiben“) steht für:
 offizielle, förmliche Benachrichtigung, Übergabe einer diplomatischen Note
 Anmelden von Subventionen bei der Europäischen Kommission, siehe Beihilfe (EU) #Anzeigepflicht/Notifizierung

Siehe auch:
 Notifizierte Stelle (Europäische Union: staatlich benannte private Prüfstelle)
 Notificatio (Teil des Formulars mittelalterlicher Urkunden)